Mannen som visste för mycket kan syfta på:

Mannen som visste för mycket (1931) – en amerikansk film från 1931 i regi av John Francis Dillon, originaltitel The Finger Points
Mannen som visste för mycket (1934) – en brittisk film från 1934 i regi av Alfred Hitchcock
Mannen som visste för mycket (1936) – en amerikansk film från 1936 i regi av Stuart Heisler, originaltitel Straight from the Shoulder
Mannen som visste för mycket (1956) – en amerikansk långfilm från 1956 i regi av Alfred Hitchcock